La formula molecolare C6H8N2 può indicare:
 1,4-fenilendiammina
 Adiponitrile

Formule molecolari